Esistono più comuni francesi con questo nome

Châtenois – Giura
Châtenois – Basso Reno
Châtenois – Alta Saona
Châtenois – Vosgi